Матн () — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Горный Ливан.
Административный центр района — город Эль-Джудейда.

География 
Район расположен в западной части Ливана и занимает площадь 265 км². На севере граничит с районом Кесерван, на юге — с районом Баабда, на востоке — с районом Захле, на юго-западе — со столичным районом Бейрут, на западе омывается водами Средиземного моря. Большинство населения составляют христиане различных конфессий, имеются мусульмане и друзы.

Район Матн — родина нынешнего маронитского патриарха Бешара Бутроса эль-Раи.

Муниципалитеты 
Административно район разделён на 48 муниципалитетов.

Примечания 

Районы Ливана